Bodyguard steht für:

 Leibwächter oder Personenschützer, siehe Personenschutz
 Produktname einer Totmanneinrichtung der Firma Drägerwerk, siehe Totmanneinrichtung #Arten

Filme:
 Bodyguard (1977), philippinischer Spielfilm aus dem Jahr 1977
 Bodyguard (1992), US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 1992
 Bodyguard – A New Beginning, britischer Actionfilm aus dem Jahr 2008
 Bodyguard (2011), indischer Actionfilm aus dem Jahr 2011
 Bodyguard (Musical), ein Musical von Alexander Dinelaris aus dem Jahr 2012
 Der Bodyguard – Sein letzter Auftrag, französisch-belgischer Spielfilm aus dem Jahr 2015
 Bodyguard (Fernsehserie), britische Serie aus dem Jahr 2018
 Bodyguard, Jugendbuchreihe von Chris Bradford

Siehe auch:
 Operation Bodyguard, eine Reihe von Täuschungsmanövern der Alliierten im Zweiten Weltkrieg zur Verschleierung der Invasion in der Normandie
 Bodhiguard
 Der Opritschnik (Der Leibwächter), Oper von Pjotr Iljitsch Tschaikowski